Русланова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Русланова, Лидия Андреевна (1900—1973) — советская эстрадная певица.
 Русланова, Нина Ивановна (1945—2021) — советская и российская актриса.